Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1997 — 35-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 3 мая по 24 августа 1997 года. Трофей в пятый раз завоевал мексиканский клуб «Крус Асуль».

Зональный этап

Североамериканская зона 

 Автоматически в четвертьфиналы вышли американский клуб «Ди Си Юнайтед», мексиканские клубы «Крус Асуль» и «Гвадалахара».

Центральноамериканская зона

Предварительный раунд

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Карибская зона 

В финальный турнир вышел победитель Карибского клубного чемпионата 1997 — «Юнайтед Петротрин» из Тринидада и Тобаго.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место 

 Оба клуба заняли третье место.

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

1997
1997 год в футболе